Мас-д’Овиньо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Лектур. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32241.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 85 км северо-западнее Тулузы, в 28 км к северу от Оша.

На территории коммуны берёт начало небольшая река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 170 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 106 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 79 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 79 активных жителей работали 67 человек (33 мужчины и 34 женщины), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1993 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер